Rahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Rahmann (1936–2006), deutscher Künstler
 Gerold Rahmann (* 1962), deutscher Agrarökonom
 Hinrich Rahmann (* 1935), deutscher Zoologe und Neurobiologe
 Rudolf Rahmann (1902–1985), deutscher Priester und Ethnologe 
 Sven Rahmann (* 1974), deutscher Bioinformatiker

Siehe auch:
 Rahman